Теплоозёрск — посёлок городского типа в Облученском районе Еврейской автономной области России.

Население — 3502 жителя (перепись 2022 года).

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» посёлок городского типа включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

География 
Расположен в ≈97,43 км к западу от областного центра — города Биробиджана, в ≈73,3 км к востоку от районного центра — города Облучье. В ≈1,5 км от реки Бира.

Посёлку соответствует железнодорожная станция Тёплое Озеро.

История 
Посёлок получил название от находящегося в ≈5,4 км к юго-востоку незамерзающего зимой озера — Тёплого. В XX веке в незамерзающее из-за бьющих холодных ключей в озеро на нерест из Охотского моря (через реку Амур) шла кета. 
Станция Теплое озеро Дальневосточной железной дороги расположена в поселке Теплоозерск Облучинского района Еврейской АО. Станция Теплое озеро открыта в 1915 г., и сразу стала принимать поезда. На берегу Тёплого озера в 1928 году построили Тепловский рыборазводный завод. К 1949 году начал образовывать населенный пункт вокруг нее вместе с открытием цементного завода в 1949 году.

Статус посёлка городского типа — с 1958 года.

Население

Экономика 
Градообразующее предприятие — Теплоозёрский цементный завод (ОАО «ТЦЗ»)
 Теплоозёрский РЭС ЭС ЕАО (Электрические сети Еврейской автономной области) ПАО ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания)
 Деревоперерабатывающее предприятие со стопроцентным иностранным капиталом «Хуа Синь»
 ЭЧ-1
 ПЧ-2
 Частные магазины

Теплоозёрское городское поселение является высокодотационным. Решается вопрос о присоединении к нему другого дотационного муниципального образования — Лондоковского городского поселения.

Начиная с 1997 года поселковая котельная испытывает постоянные трудности, на предприятии проблемы с оборудованием. О бедственном положении в дальневосточном посёлке цементников регулярно рассказывали на Первом канале, России, ТВ Центре, НТВ. Проблема не решена до сих пор и начались проблемы с тарифами на отопление.

В настоящее время значительная часть жилого фонда находится в плачевном состоянии — многоквартирные дома на улицах Лазо, Калинина, Вокзальная. Некоторые дома заброшены. Сети водоснабжения в посёлке давно капитально не ремонтировались — в ряде домов поступает грязная вода.

23 июля 2018 г. Администрация Еврейской Автономной Области заявила, что на встрече, организованной Фондом развития моногородов, было принято решение о реализации в Теплоозёрске проектов по производству питьевой воды, тонизирующих напитков и рыборазведению. Общий объём инвестиций — более 250 миллионов рублей, планируется создать около 40 рабочих мест.

Посёлок в последнее принято считать «разрушающимся» из-за стремительно понижающегося уровня населения, однако это не совсем так. Жизнь в посёлке есть, люди не уезжают навсегда. Это говорит и пассажиропоток на станции Тёплое Озеро.

Образование 
 МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозёрск»

Экология 
По словам Евгения Сысоева, заместителя генерального директора завода в посёлке существует проблема с экологией: «В посёлке существуют проблема с экологией. Сейчас мы проработали вопрос и доказываем своему руководству средства, которые позволят провести реконструкцию одного из фильтров, а дальше последовательно и остальных фильтров наших печей». При этом вода в озере достаточно чистая из-за постоянного притока горных ключей. Но всё же, ситуация в посёлке продолжает быть не на высшем уровне.

Медицина 
 «Центральная Районная Больница п. Теплоозёрск»

Религия 
 Православный приход «Сретение Господне». Приход открыт в 1995 году в здании бывшего ДС №3.

Достопримечательности 
Памятник японским военнопленным, которые в 40-х годах прошлого века строили Теплоозёрский цементный завод. Памятник располагается недалеко от «ЦРБТ п. Теплоозёрск», которая была построена в непосредственной близости от «японского кладбища», где хоронили бывших солдат Квантунской армии.

Примечания

Ссылки 
 
 Цикл «Малые города» Общественного телевидения России —  (сентябрь 2014).
 
Тепловский рыбоводный завод  - Биробиджанская областная универсальная библиотека 

Посёлки городского типа Еврейской автономной области
Населённые пункты Облученского района